Święta Katarzyna ist der Name folgender Orte in Polen:
 Święta Katarzyna (Bodzentyn), Dorf in der Gemeinde Bodzentyn, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Święta Katarzyna (Siechnice), Dorf in der Gemeinde Siechnice, Woiwodschaft Niederschlesien